Dit is een lijst van planetoïden 30201-30300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30201) - || 2000 GA105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30202) - || 2000 GD105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30203) - || 2000 GK106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30204) - || 2000 GX107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30205) - || 2000 GV108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30206) - || 2000 GD109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30207) - || 2000 GL109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30208) - || 2000 GN115|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (30209) - || 2000 GG116|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (30210) - || 2000 GN122|| 10 april 2000 || NEAT
|-
| (30211) - || 2000 GN123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30212) - || 2000 GP123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30213) - || 2000 GW124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30214) - || 2000 GS125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30215) - || 2000 GU125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30216) - || 2000 GV125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30217) - || 2000 GA126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30218) - || 2000 GC126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30219) - || 2000 GM126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30220) - || 2000 GP126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30221) - || 2000 GX126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30222) - || 2000 GA134|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30223) - || 2000 GE134|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30224) - || 2000 GU136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (30225) Ellenzweibel || 2000 GV137|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (30226) - || 2000 GY137|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (30227) - || 2000 GO139|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (30228) - || 2000 GO141|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (30229) - || 2000 GL142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (30230) - || 2000 GP142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (30231) - || 2000 GZ142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (30232) - || 2000 GV153|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (30233) - || 2000 GJ161|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30234) - || 2000 GD167|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (30235) - || 2000 GR179|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30236) - || 2000 HF || 23 april 2000 || T. Kobayashi
|-
| (30237) - || 2000 HY1 || 25 april 2000 || K. Korlević
|-
| (30238) - || 2000 HY4 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30239) - || 2000 HZ4 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30240) - || 2000 HF8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30241) - || 2000 HN8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30242) - || 2000 HQ8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30243) - || 2000 HS9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30244) - || 2000 HP10|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30245) - || 2000 HC12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30246) - || 2000 HC13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30247) - || 2000 HN13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30248) - || 2000 HV13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30249) - || 2000 HF14|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30250) - || 2000 HG14|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30251) - || 2000 HR22|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30252) Textorisová || 2000 HE4|| 30 april 2000 || P. Kušnirák
|-
| (30253) - || 2000 HF24|| 30 april 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (30254) - || 2000 HZ25|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30255) - || 2000 HK26|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30256) - || 2000 HC30|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30257) - || 2000 HH32|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30258) - || 2000 HA33|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30259) - || 2000 HC35|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30260) - || 2000 HY35|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30261) - || 2000 HB36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30262) - || 2000 HP41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30263) - || 2000 HR41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (30264) - || 2000 HT44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (30265) - || 2000 HH45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (30266) - || 2000 HW48|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30267) - || 2000 HQ49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30268) - || 2000 HM50|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30269) - || 2000 HS50|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30270) - || 2000 HJ51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30271) - || 2000 HZ51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30272) - || 2000 HA52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30273) - || 2000 HV52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30274) - || 2000 HN53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30275) - || 2000 HP53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30276) - || 2000 HB55|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30277) - || 2000 HF55|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30278) - || 2000 HN56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30279) - || 2000 HQ56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30280) - || 2000 HS56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30281) - || 2000 HH57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30282) - || 2000 HQ57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30283) - || 2000 HS57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30284) - || 2000 HG58|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (30285) - || 2000 HB59|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (30286) - || 2000 HG61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (30287) - || 2000 HK62|| 25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (30288) - || 2000 HT62|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (30289) - || 2000 HP65|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (30290) - || 2000 HG69|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30291) - || 2000 HL71|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (30292) - || 2000 HJ72|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (30293) - || 2000 HO72|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (30294) - || 2000 HQ74|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30295) - || 2000 HV74|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30296) - || 2000 HZ76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (30297) - || 2000 HO77|| 28 april 2000 || LONEOS
|-
| (30298) - || 2000 HJ81|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30299) - || 2000 HW81|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (30300) - || 2000 HF86|| 30 april 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten